

Musica 
American Pie – canzone del 1971 di Don McLean, di cui esistono diverse cover tra cui una di John Denver e una di Madonna.
American Pie – album di Don McLean, contenente la canzone omonima

Cinema 
American Pie – serie cinematografica, composta dai film:
American Pie - Il primo assaggio non si scorda mai, film del 1999
American Pie 2
American Pie - Il matrimonio (American Wedding) 
American Pie: Ancora insieme (American Reunion)
Dalla serie originale sono stati tratti alcuni spin-off:
American Pie Presents: Band Camp
American Pie presenta: Nudi alla meta (Naked Mile)
American Pie Presents: Beta House
American Pie presenta: Il manuale del sesso